Брандшајд може бити:

 Брандшајд (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Брандшајд (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.